Dies ist eine Liste der Städte in Belize.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Belize ist Belize City mit einer Einwohnerzahl von 87.588 (Stand 1. Januar 2005). Damit konzentrieren sich rund 30 Prozent der Bevölkerung des Landes in dieser Region. Hauptstadt und viertgrößte Stadt des Landes ist Belmopan mit 13.381 Einwohnern.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 1.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 12. Mai 1991 und 12. Mai 2000, eine Berechnung für den 1. Januar 2005 sowie der Distrikt, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistical Office
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte von Belize

 
Belize